Малахов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Малахов Андрій Миколайович — телеведучий.
 Малахов Андрій Олександрович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малахов Віктор Аронович — доктор філософських наук, професор.
 Малахов Віктор Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малахов Віталій Юхимович — український театральний режисер.
 Малахов Володимир Анатолійович — артист балету.
 Малахов Геннадій Петрович — російський популяризатор здорового способу життя.
 Малахов Георгій Михайлович (1907—2001) — академік НАН України.
 Малахов Ігор Борисович (нар. 1960) — український режисер, актор та учасник комік-трупи «Маски».
 Малахов Ігор Михайлович (нар. 1966)— український кінорежисер-кінодокументаліст, сценарист та історик.
 Малахов Сергій Сергійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Малахов Юрій Миколайович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Малахова
 Малахів курган
 Малахів курган (фільм)
Російські прізвища
Прізвища на -ов